L'aire urbaine de Niort est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Niort. Composée de 69 communes, elle était peuplée de  en 2016.

Données générales 

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département :

Composition 
L'aire urbaine de Niort est composée des 69 communes suivantes :

Évolution démographique

Caractéristiques selon zonage de 1999 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Niort est composée de 65 communes, situées dans les Deux-Sèvres et la Vendée. Ses  habitants font d'elle la  urbaine de France en 2008. Elle fait partie de l'espace urbain La Rochelle-Niort-Val de Charente.

4 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.

Voir aussi

Articles connexes 
 Communes des Deux-Sèvres
 Communes de la Vendée

Notes et références

Notes

Références 

Niort

Niort
Niort